Траханиот, русифицированная форма Траханиотовы — Тарханиоты, семья греков (византийцев) из Мореи, служившая при московском дворе во времена Софии Палеолог и их потомки.

Греки Траханиоты 
 Траханиот, Дмитрий Мануилович (2-я пол. XV в.) — дипломат, служивший Ивану III, публицист и переводчик.
 
 Нил (епископ Тверской) (ум. 1521) — епископ Тверской

Их потомство Траханиотовы 
 Траханиотов, Василий Юрьевич (ум. 1568) — боярин, сын Юрия «Малого».
 Траханиотов, Иван — лозвинский воевода (1598 г.)
 Траханиотов, Иван — астраханский воевода (1644 г.)
 Траханиотов, Иван Васильевич (в монашестве Иосиф; середина XVI — начало XVII века) — монах, келейник патриарха Иова.
 Траханиотов, Никифор Васильевич — казначей и окольничий 1613—1618 г.; 1592 г. воевода пермский
 Траханиотов, Петр Тихонович — (ум. 1648) окольничий. В начале царствования Алексея Михайловича состоял начальником пушкарского приказа и был, по-видимому, одним из клевретов боярина Морозова. Выдан народу во время московского бунта.
 Траханиотов, Степан Данилович — воевода, правитель в Вятке 1710—11 г., автор переписной книги Вятского уезда, тесть князя Матвея Гагарина.

Примечания